Metavermilia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bush 1904. Metavermilia ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Metavermilia